(, также транскрибируется на русский как Хурраланн, Хо́рдаланд  или Хурдаланд) — один из норвежских районов (фюльке). Расположен в центральной части Вестланна (Западной Норвегии), на побережье Атлантики. Административный центр — город Берген. Граничит с фюльке Согн-ог-Фьюране, Бускеруд, Телемарк и Ругаланд.

География 
Хордаланд своими очертаниями представляет полукруглую форму. Расположен на западном побережье Норвегии. В провинции расположено около половины национального парка Хардангер-фьорда. Местность известна водопадами, например Вёрингсфоссеном и Скрикйофоссеном, и ледниками.

Более 60 % жителей провинции живут в Бергене и его окрестностях.

История 
Провинция Хордаланн существует уже более тысячи лет. С VII века его площадь состояла из множества мелких графств. В начале XVI века, Норвегия была разделена на четыре лена. Бергенский лен с центром в Бергене, охватывал большую часть западной и северной Норвегии.

В 1662 годе лены были заменены на амты. Бергенский амт состоял из Хордаланда, Согн-ог-Фьюране, Тромса и Нурланна. В 1763 году амт был разделен на северную и южную части. В 1919 году появилось название Хордаланд.

Город Берген в 1831—1972 годах существовал как город-графство. В 1915 году, район Орстад был присоединён к Бергену. В 1972 году, соседние муниципальных образований Арна, Фана, Лаксерваг и Осане были присоединены к городу Берген. Позже Берген потерял свой статус графства, и стал частью графства Хордаланд.

Административное деление 
В 1837 году графства были разделены на местные административные единицы. В настоящее время в фюльке Хордаланд есть 33 коммуны.

{| class="wikitable" border="1"
!colspan=3|Коммуны Хордаланда
|-
!colspan=2|Key
|rowspan=2|
|-
|width=140 valign=top|<ol>
Аскёй
Эустеволл
Эустрхейм
Берген
Бёмлу
Эйдфьорд
Этне
Федье
Фитьяр
Фьелль
Фуса
Гранвин
Йондал
Квам
Квиннхерад
Линнос
Масфьорден
|width=140 valign=top|<li>Меланн
<li>Мудален
<li>Одда
<li>Ус
<li>Остерёй
<li>Эйгарден
<li>Радёй
<li>Самнангер
<li>Стур
<li>Сунн
<li>Свейу
<li>Тюснес
<li>Улленсванг
<li>Ульвик
<li>Ваксдал
<li>Восс
|}

Районы 
Хордаланд условно делится на несколько традиционных районов. Внутренние районы Хардангер и Восс и прибрежные районы Северный, Средний и Южный Хордаланд.

Регионы-побратимы 
Хордаланд имеет следующие официальные регионы-побратимы:
  Нижняя Нормандия, Франция
  Кардифф, Уэльс, Великобритания
  Каунас, Литва
  Оркнейские острова, Шотландия, Великобритания

Галерея

Примечания 

Хордаланн